Rinaldi je příjmení rozšířené zejména v italsky mluvících zemích.

Lidé 
 Ann Rinaldi, spisovatelka
 Antonio Rinaldi, italský architekt
 Cesare Rinaldi, italský básník
 Douglas Rinaldi, brazilský fotbalista
 bl. Filippo Rinaldi, italský kněz a řeholník, 4. generál salesiánů
 Gilmar Luís Rinaldi, brazilský fotbalista
 Giovanni Rinaldi, italský hudebník
 Lou Rinaldi, kanadská politička
 Michele Rinaldi, italský fotbalista
 Odorigo Rinaldi, italský katolický historik
 Susana Rinaldi, argentinská zpěvačka
 Gregory Rinaldi, počítačový inženýr
 Barney Rinaldi, americký filantrop

Fiktivní osobnosti 
 Rinaldi (Ironclaw), postava ze známého RPG

Italská příjmení